Иссыкский золотой человек
 Алтайский золотой человек
  = сокращённо Эльдорадо
 Золотой человек (роман)